Boss může být:

 slangový výraz pro vedoucího, šéfa nebo vůdce
 Hugo Boss – německý výrobce kosmetiky
 Boss General Catalogue – astronomický katalog hvězd podle rektascenze
 Boss (kráter) – kráter na Měsíci
 Boss (počítačová hra) – speciální typ protivníka v počítačových hrách

příjmení osob
 Lewis Boss (1846–1912) – americký astronom